Sandy steht für:

 Sandy (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname
 Sandy (Pinguin), Name eines Brillenpinguins im Allwetterzoo Münster 
 Hurrikan Sandy, ausgedehnter tropischer Sturm der atlantischen Hurrikansaison 2012 mit erheblichen Auswirkungen in der Karibik und an der Ostküste der USA 
 Sandy (Schiff), Küstenmotorschiff, das im Dezember 2014 mit syrischen Flüchtlingen vor der italienischen Küste trieb

Sandy ist der Familienname folgender Personen:

 Amitai Sandy (eigentlich Amitai Sanderovich; * 1976), israelischer Karikaturist
 Brian Sandy (* 1932), britischer Radrennfahrer
 Dwayne Sandy (1989–2021) vincentischer Fußballspieler
 Gary Sandy (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Herman Sandy (1921–2020), belgischer Jazztrompeter
 Kenrick Sandy (* 20. Jahrhundert), britischer Choreograf und Tänzer
 Kenyah Sandy (* 2007 oder 2008), britischer Schauspieler
 Marco Sandy (* 1971), bolivianischer Fußballspieler

Sandy ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:

 Sandy (Bedfordshire), England
 Sandy (Carmarthenshire), Wales

Sandy ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sandy (Arkansas), Ort im Craighead County, Arkansas
 Sandy (Florida), Gemeindefreies Gebiet im Manatee County, Florida
 Sandy (Georgia)
 Sandy (Kentucky)
 Sandy (Oklahoma)
 Sandy (Oregon), Stadt im Clackamas County, Oregon
 Sandy (Pennsylvania), Census-designated Place im Clearfield County, Pennsylvania
 Sandy (South Carolina)
 Sandy (Tennessee)
 Sandy (Texas)
 Sandy (Utah), Stadt im Salt Lake County, Utah
 Sandy (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Kanawha County, West Virginia

Sandy ist der Name folgender Filme:

 Nord bei Nordwest – Sandy, fünfter Film aus der Reihe Nord bei Nordwest

Siehe auch:

 Sandy Hook, Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten
 Sandy Township, Name mehrerer Townships in den Vereinigten Staaten
 Sandy Island, Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten
 Sandy River
 Big Sandy, Name mehrerer Orte in den USA 
 Intel-Sandy-Bridge-Mikroarchitektur
 Sandy Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Sandys